Pokus o vraždu může být:

 úkon, kdy se pachatel či pachatelé trestné činnosti pokoušejí o život své oběti (tj. trestný čin vraždy ve stádiu pokusu)
 Pokus o vraždu (film), film z roku 1973
 Pokusy o vraždu Adolfa Hitlera

Související články 
 Atentát